Joy Paul Guilford, een Amerikaans psycholoog die bekend is geworden door zijn psychometrisch onderzoek naar menselijke intelligentie
Guilford (Missouri), een plaats in de Amerikaanse staat Missouri
Guilford (Pennsylvania), een plaats in de Amerikaanse staat Pennsylvania